Speechless (englisch sprachlos) steht für:

 Sprachlos, den Originaltitel einer Filmkomödie von Ron Underwood (1994)
 Speechless (Fernsehserie), eine US-amerikanische Comedyserie (2016–2019)
 Speechless (Lady-Gaga-Lied), ein Lied der US-amerikanischen Sängerin Lady Gaga (2009)
 Speechless (Michael-Jackson-Lied), Song von Michael Jackson (2001)
 Speechless (Robin-Schulz-Lied), ein Lied des deutschen DJs Robin Schulz (2018)